Sunan kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Sunan Yugur Zizhixian, härad, Gansu,

Nordkorea 

 Sunan-guyŏk, kommun, Pyongyang, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar